Ревир има више значења:
 Ревир (Масачусетс)
 Ревир (Минесота)
 Ревир (Мисури)